ГСО — аббревиатура, имеет несколько значений в различных сферах деятельности:

 Геостационарная орбита — круговая орбита, расположенная над экватором Земли.
 Государственная служба охраны при МВД Украины — централизованная профессиональная специализированная система подразделений полиции Украины, созданных с целью осуществления охранных услуг.
 Государственный стандартный образец
 ГСО (система) — Готов к санитарной обороне
 Государственные сберегательные облигации
 Горизонтальная Среда Организации